Dresselhuijs of Dresselhuys is een achternaam gedragen door de volgende personen:

Cisca Dresselhuys (*1943), Nederlands feministe
Hendrik Coenraad Dresselhuijs (1870-1926), Nederlands liberaal politicus
Mary Dresselhuys (1907-2004), Nederlands actrice. De Mary Dresselhuys Prijs is naar haar vernoemd.

Externe link
 Familiewapen